Pimpinella capillacea är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Antoine Poiteau och Ignatz Urban. Pimpinella capillacea ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
capillacea